Als Malerwinkel (in Bayern und Österreich auch Malerwinkl) werden Orte bezeichnet, die vor allem bei den Malern der Romantik beliebt waren, um bestimmte idyllische Landschaften zu malen:

 Malerwinkel (Gmünd), Niederung des Braunaubaches
 Malerwinkel (Königssee) ein Aussichtspunkt im Berchtesgadener Land
 Malerwinkel Ramsau, siehe St. Sebastian (Ramsau)
 Namensvariante für die Egerner Bucht (Egerer See) des Tegernsees
 Malerwinkel Chiemsee in Seeon-Seebruck
 Malerwinkel Rattenberg in Rattenberg (Tirol)
 Malerwinkel (Isar) südlich von Wolfratshausen
 Malerwinkel westlich von Wasserburg (Bodensee), aber auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Nonnenhorn
 Malerwinkel (Lübeck), Parkanlage an der Obertrave mit Blick zur Altstadt
 ein Blick in den Lößnitzgrund in Radebeul, Sachsen, siehe Grundhof (Radebeul)#Winzerhaus im Malerwinkel
 Malerwinkel in Fischen im Allgäu mit Blick auf die Allgäuer Hochalpen

Siehe auch:
 Malerwinkelhaus